Гюльмамедов (азерб. Gülməmmədov, тур. Gülmemmedov) — фамилия.

Известные носители 
 Гюльмамедов, Вюгар Тапдыг оглы (род. 1971) — азербайджанский государственный деятель, Председатель Счетной палаты Азербайджанской Республики.
 Гюльмамедов, Гюльмамед Хамид оглы (1923—2007) — грузинский общественный деятель, ветеран Великой Отечественной Войны.
 Гюльмамедов, Дашгын Гюльмамед оглы (род. 1977) — общественно-политический деятель Грузии, Азербайджана и Украины.
 Гюльмамедов, Имран Гумбат оглы (1913—1975) — государственный деятель Азербайджанской ССР, депутат Бакинского городского совета депутатов трудящихся.
 Гюльмамедов, Осман Ага (1892—1950) — российский и азербайджанский военный деятель.